Szabadságfa, Kaposvár
Szabadságfa, Boston
Szabadság Fája, Munkács